Battaglia di Varsavia del 1656 – tra la Confederazione Polacco-Lituana da un lato, e la Svezia e il Brandeburgo-Prussia dall'altra
 Battaglia di Varsavia del 1705 – combattuta nell'ambito della grande guerra del Nord tra Svezia da un lato, e la Confederazione polacco-lituana e l'Elettorato di Sassonia dall'altro
 Battaglia di Varsavia del 1914 – meglio nota come "battaglia della Vistola", combattuta tra l'Impero tedesco e l'Impero russo
 Battaglia di Varsavia del 1920 – decisiva nella Guerra sovietico-polacca (1918-1921)
1920 La battaglia di Varsavia – film del 2011
 Battaglia di Varsavia del 1939 – parte delle battaglie che ebbero luogo durante l'invasione della Polonia da parte della Germania nazista